Het Europees kampioenschap marathon van 1982 werd gehouden op 12 september in Athene. Dit was het eerste kampioenschap op de marathon waaraan ook vrouwen mee mochten doen. In totaal finishten er 48 atleten, waarvan 25 mannen en 23 vrouwen.

Het podium bij de mannen werd een geheel Nederland/Belgische aangelegenheid, met de Nederlander Gerard Nijboer als winnaar in 2:15.16, ruim een halve minuut sneller dan de Belg Armand Parmentier in 2:15.51, die op zijn beurt weer dertien seconden sneller finishte dan zijn landgenoot Karel Lismont. Bij de vrouwen kon de Portugese Rosa Mota zich na 2:36.04 de eerste Europese marathonkampioene noemen. Zij had bij de finish 25 seconden voorsprong op de Italiaanse Laura Fogli, die met haar tijd van 2:36.29 de Noorse Ingrid Kristiansen tien seconden voorbleef.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Europees kampioenschap marathon
Atletiekwedstrijd in Griekenland
Sportevenement in Athene
Marathon in 1982
Atletiek